Fantastic Voyage — .

Фильмы 
 Фантастическое путешествие — американский фантастический фильм режиссёра Ричарда Флейшера, выпущенный в 1966 году.
  — сериал спин-офф, основанный на одноимённом фильме.

Книги 
 Фантастическое путешествие — рассказ о странствиях по вымышленным странам и/или о невероятных чудесах в далеких странах.
  — фантастический роман Айзека Азимова, написанный в 1987 году.
 Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever — научно-популярная книга, написанная Рэем Курцвейлом и Терри Гроссманом, изданная в 2004 году.

Музыка 
  — песня 1979 года.
  — песня 1981 года.
  — песня 1994 года.
  — альбом 1980 года от Lakeside.
  — альбом-сборка 2001 года рэппера Coolio.

Компьютерные игры 
  Fantastic Voyage — компьютерная игра, разработанная Quicksilva и выпущенная в 1984 году.
 Fantastic Voyage — компьютерная игра, разработанная и выпущенная компанией Centaur в 1991 году для платформы Amiga.

См. также